Beethovenplatz ist der Name folgender Plätze:
 Beethovenplatz (Bonn)
 Beethovenplatz (Frankfurt am Main)
 Beethovenplatz (Hanau)
 Beethovenplatz (Saarbrücken)
 Beethovenplatz (Weimar), siehe Hauptstaatsarchiv am Beethovenplatz
 Beethovenplatz (Wien)

Siehe auch:
 Beethovenstraße